Molekulska formula -{C12H11I3N2O4}- se može odnositi na:

 Jodamid
 Metrizoinska kiselina